Ray Williams (1954–2013) – amerykański koszykarz
 Ray Williams (1909–2001) – nowozelandzki rugbysta
 Ray Williams (1927–2014) – walijski trener i działacz rugby union
 Ray Williams (1927–2014) – walijski rugbysta